Hoancă se poate referi la:

 Hoancă, sat în Comuna Sohodol, Județul Alba
 Hoancă, sat în Comuna Vidra, Județul Alba